Чемпиона́т SYFORM Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2014 го́да  () — 23-й сезон чемпионата Первой лиги Латвии по футболу. Проходил с 30 марта по 8 ноября 2014 года.

Команды-участницы

Стадионы

Турнирная таблица 

 «Огре» опережает «Екабпилс» по результатам личных встреч (7:0 и 2:3).

Лидеры чемпионата

Результаты матчей 

 Пояснения к таблице

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+20):
 25/10/2014 «Рижская футбольная школа» — «Плявиняс ДМ» 20:0
 Самая крупная победа гостей (+16):
 14/06/2014 «Плявиняс ДМ» — «Гулбене» 0:16
 Наибольшее число голов в одном матче (20):
 25/10/2014 «Рижская футбольная школа» — «Плявиняс ДМ» 20:0

Арбитры чемпионата 

 Лучшим главным судьями были признаны: Эдгар Мальцев, Андрис Утинанс (оба — Рига), Дмитрий Богданов (Даугавпилс).
 Лучшими ассистентами были признаны: Денис Шевченко (Елгава), Алексей Фёдоров (Марупе), Эдуард Фаткулин (Рига).
 Лучшим инспектором был признан Владимир Осипов (Лиепая).

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2014
 Вторая лига Латвии по футболу 2014
 Кубок Латвии по футболу 2014/2015

Ссылки 
 

2014
Футбол в Латвии в 2014 году